Angelo Piffarerio – calciatore italiano
 Paolo Piffarerio – animatore e fumettista italiano